Kông Chro (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
Kông Chro (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.